Trentepohlia (insect), geslacht van steltmuggen (Limoniidae)
Trentepohlia (ondergeslacht), een ondergeslacht van het geslacht van insecten Trentepohlia binnen de familie steltmuggen (Limoniidae)
 Trentepohlia (alg), geslacht van groenwieren